Лампо́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 600 км на південь від Парижа, 55 км на схід від Тулузи, 45 км на південь від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 409 осіб у працездатному віці (15-64 років) 296 були активні, 113 — неактивні (показник активності 72,4%, у 1999 році було 73,8%). З 296 активних працювали 272 особи (146 чоловіків та 126 жінок), безробітних було 24 (8 чоловіків та 16 жінок). Серед 113 неактивних 24 особи були учнями чи студентами, 51 — пенсіонером, 38 були неактивними з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 306 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 771,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Лампо на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн